Кра́снівка (до 1945 року — Єрчи, ) — село Кіровського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півночі району.